«Карьялайнен» (, «Карел») — одиннадцатая по тиражу газета Финляндии и основная региональная газета в провинции Северная Карелия в Восточной Финляндии. Редакция находится в Йоэнсуу. Число читателей печатной и электронной версии достигает 140 тысяч. Газета была основана в 1874 году под названием «Карелка» (), это третья старейшая газета в Финляндии на финском языке. «Карьялайнен» издаётся концерном Pohjois-Karjalan Kirjapaino Group, который выпускает и другие региональные газеты: бесплатную «Карьялан Хейли» (), «Лиексан лехти» (), «Погостан саномат» () (Иломантси) и другие. Главным акционером издательского дома является семья Лаакконенов.

«Карьялайнен» входит в консорциум Väli-Suomen Media Oy, состоящий сегодня из четырех газет («Карьялайнен», «Савон саномат» (, «Известия Саво»), «Кескисуомалайнен» (, «Центральный финн») и «Этеля-Суомен саномат» (, «Известия Южной Финляндии»). Консорциум издает воскресное приложение «Суннунтайсуомалайнен» ().

Примечания 

Газеты Финляндии
Культура Йоэнсуу